Les Championnats d'Europe d'haltérophilie 2021  sont la  édition des Championnats d'Europe d'haltérophilie. Ils se déroulent du  au  à Moscou (Russie).

Ils sont à l'origine programmés du  au  ; en raison de la pandémie de Covid-19, la compétition est reprogrammée du  au . La compétition est à nouveau reportée sine die le .

Le , il est annoncé que la compétition est reportée en 2021.

Podiums

Hommes

Femmes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe d'haltérophilie
 Championnats du monde d'haltérophilie
 Fédération internationale d'haltérophilie
 Haltérophilie

Liens externes 
  Fédération européenne d'haltérophilie (EWF)

2021
Haltérophilie
Haltérophilie 2021
Sport en Russie en 2021
Haltérophilie en Russie
Haltérophilie en 2021
Événement sportif reporté en raison de la pandémie de Covid-19
Sport en avril 2021
2021 à Moscou